Trial and Error oder Trial & Error steht für:

 Versuch und Irrtum, heuristische Methode zur Problemlösung
 Trial and Error, Alternativtitel von Der große Knüller (The Dock Brief), britischer Film von James Hill (1962) 
 Trial and Error, Originaltitel von Noch dümmer, US-amerikanischer Film von Jonathan Lynn (1997)
 Trial & Error Records, australisches Musiklabel
 Trial & Error (Fernsehserie), eine US-amerikanische Comedy-Serie